Пахтааба́дский райо́н — название административных единиц СССР, существовавших в разное время.

 Пахтаабадский район — район в Андижанской области Узбекской ССР и современного Узбекистана.
 Пахтаабадский район — район с центром в кишлаке Пахтаабад, существовавший в Сталинабадской области Таджикской ССР с 1936 по 1951 год.